Ранчо лас Нубес има више значења:

 Ранчо лас Нубес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Нубес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику